Marabout peut faire référence à :

Personnes 
 En Afrique subsaharienne, un marabout, sorcier ou envoûteur qui se propose de résoudre tout type de problèmes ;
 Marabout, homme ascète (rarement une femme) se réclamant le plus souvent de l'islam ou de syncrétisme musulman ;
 Marabout, dans la tradition haïtienne, femme idéale dotée de tous les attributs (mulâtresse).

Monument 
 Marabout, tombeau à coupole du marabout vénéré (saint).

Biologie 
 Marabout, grand oiseau échassier des régions chaudes ;
 Marabout, un des noms vernaculaires de la Stipe pennée (graminée) ;
 Marabout, un des noms vernaculaires de Cotinus coggygria.

Objets 
 Marabout, grande tente ;
 Marabout, bouilloire à gros ventre et à couvercle en forme de dôme ;
 Marabout, voile latine de mauvais temps.

Jeu 
 Marabout, jeu d'esprit.

Toponyme 
 Marabout, station du métro léger de Charleroi.

Entreprise 
 Éditions Marabout, maison d'édition belge.

Musique 
 Marabout, chanson d'Ève Cournoyer présente sur l'album Sabot-de-Vénus ;
 Marabout, chanson de l'artiste Maître Gims présente sur l'album La Ceinture Noire ;
 Marabout, nom du premier album de Swing.

Voir aussi 

 Marabou, marque suédoise de chocolat.

Références